Цымбалю́к (Цимбалюк, ) — украинская фамилия.

Известные носители 
 Цымбалюк, Андрей Григорьевич (1922—1943) — артиллерист, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Цымбалюк, Виталий Иванович (род. 1947) — украинский нейрохирург, профессор, академик АМН Украины.
 Цымбалюк, Владимир Степанович (1933—2020) — советский легкоатлет, тренер, преподаватель.
 Цымбалюк, Евгений Сергеевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Цимбалюк, Инна Анатольевна (род. 1985) — украинская фотомодель, актриса и телеведущая.
 Цымбалюк, Михаил Михайлович (род. 1964) — генерал-лейтенант, украинский государственный деятель.
 Цимбалюк, Роман Владимирович (род. 1980) — украинский журналист.

См. также 
 Цымбал